

Geografia
 Ü-Tsang – provincia tradizionale del Tibet

Persone
 Bion Tsang – violoncellista e docente statunitense
 Bowie Tsang – cantante, scrittrice e conduttrice televisiva taiwanese
 Derek Tsang – attore e regista cinese
 Donald Tsang – politico hongkonghese
 Eric Tsang – attore, regista, produttore cinematografico e conduttore televisivo cinese di Hong Kong
 Kenneth Tsang Kong – attore hongkonghese
 Wing Han Tsang, nota come Wing – cantante cinese naturalizzata neozelandese